Кара Блэк и Саня Мирза — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Екатерина Макарова и Елена Веснина — не защищали свой титул.

Посев 
Первые четыре пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Полуфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Второй раунд)
  Елена Янкович /  Катарина Среботник (Второй раунд)

<ol start=5>
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Первый раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)
  Марина Эракович /  Елена Веснина (Отказ)
 Кара Блэк /  Саня Мирза (Титул)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2013